

Cinema 
 Exquisite Corpse – film del 2010 diretto da Scott David Russell

Letteratura 
 The Exquisite Corpse – romanzo di Alfred Chester del 1970
 Exquisite Corpse – romanzo di Robert Irwin del 1995
 Exquisite Corpse – romanzo di Poppy Z. Brite del 1996

Musica 
 Exquisite Corpse – progetto parallelo dei Psychick Warriors ov Gaia
 Exquisite Corpse – album di Daedalus del 2005
 Exquisite Corpse – extended play delle Warpaint del 2007